Biting kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Biting, Banjarnegara, by, 
 Biting, Wonogiri, by, 
 Biting, Ponorogo, by, 
 Biting, Blora, by, 
 Biting, Jember, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar